Le terme platine présente de multiples acceptions, comme.

Nom commun 
Le mot platine peut être employé au masculin et au féminin, voire avec un sens adjectival, avec une signification différente.
D'abord au masculin, 
 en chimie, le platine est un élément chimique noté Pt. C'est aussi un corps simple métallique, le plus abondant des platinoïdes.
 en minéralogie, le platine, ou platine natif, est une espèce minérale naturelle, de formule chimique , correspondant au corps simple platine, parfois légèrement allié.
 en joaillerie, le platine résistant apparaît comme support ou écrin permettant le montage de nombreux bijoux.

Ce terme platine, initialement de genre masculin, mais non observable dans la plupart des expressions, a aussi des usages symboliques ou imaginaires, parfois et même souvent plus prestigieux que l'or.
 Les noces de platine symbolisent les  de mariage dans la tradition française (symbole de stabilité).
 Le disque de platine est une récompense honorifique remise aux artistes ayant atteint le million d'albums vendus. En musique, un disque de platine est une récompense musicale qui atteste le succès commercial d'un titre simple single ou d'un album.
 Le platine est le  dans la progression de la sarbacane sportive.
 Sur les jeux vidéo, PS3 et PS4, un trophée (virtuel) de platine est obtenu après qu'un joueur a obtenu tous les trophées de bronze, d'argent et d'or du jeu.
 La ligue platine est la ligue située après or et avant diamant dans le jeu Starcraft 2.
 Le palier platine est le palier situé après bronze, argent et or et avant diamant dans le jeu League of Legends.
 Dans certains jeux concernant la terre et ses ressources, les minerais de platine sont des ressources imaginaires propres à certains lieux.

Ensuite au féminin :
 en mécanique et en technique , une platine est une pièce de forme et d'usage spécifique :
 plaque métallique d'une serrure laissant passer la clé,
 lame d'acier dans le manche d'un couteau à ressort,
 pièce principale du moule des caractères typographiques,
 partie de la presse typographique qui foule le tympan,
 calotte sur pied ou platille pour le repassage du linge.

Il existe des cas spécifiques de la notion technique précédente :
 en technique d'armement, une platine désigne la partie technique d'une arme à feu qui assure la percussion. Voir aussi platine à silex, platine à mèche et chien,
 en horlogerie, une platine est une plaque tenant ensemble les composants d'une montre.
 Une platine désigne par extension différents appareils techniques de lecture de disques :
 platine vinyle,
 platine DVD,
 platine CD,
 platine DivX.

Par extension de la notion technique de plate-forme ou de plan de pose :
 en informatique, la platine brassage est un support où arrivent les câbles qui sont connectés aux prises murales. En général, on les trouve dans des baies de brassage d'une entreprise où ils permettent aux employés de connecter leurs ordinateurs,
 en électronique, une platine est un ensemble comprenant un circuit imprimé et les composants correspondant assemblés.

Dans le monde financier, le terme platine fait référence au téléphone utilisé dans une salle de trading ou d'arbitrage par les opérateurs de marchés financiers (traders). Il permet de communiquer avec un grand nombre de contre-parties (60) sur des systèmes combinant haut-parleurs et micros ainsi que sur deux à six combinés.

Enfin, comme acception adjectivale :
 une couleur blond pâle, presque blanche et brillante comme le métal platine. Par exemple, dans les expressions, un « homme aux cheveux platine », une « blonde platine » (allusion populaire à la couleur des cheveux d'une femme).

Nom propre 
Le terme platine peut qualifier diverses entreprises ou sociétés techniques, par exemple de collecte informatique ou de plate-forme technique, ou encore de service, par exemple bar, restaurant ou hôtel de luxe.

 Platine ou Platine magazine est un bimensuel musical français, spécialiste de chanson et de variété.

 Platine est le surnom de Bartolomeo Sacchi, humaniste, écrivain et gastronome italien de la Renaissance (en italien Platina).